Belulik oder Belulic (Tetum für heiliges Wasser) ist ein Name verschiedener geographischer Objekte in Osttimor:

 ein Fluss, siehe Belulik
 ein Suco, siehe Belulic Leten
 ein Ort und Aldeia in Belulic Leten, siehe Belulic Craic